Yver ist der Familienname folgender Personen:

 Colette Yver (1874–1953), französische Schriftstellerin
 Jacques Yver (1520–1572), französischer Erzähler
 Pierre Yver (* 1947), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Iver
 Iwer